Municipio de Bridgeton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bridgeton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Newaygo.
 Municipio de Bridgeton (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.